Jambo Papeun (Trumon Timur), een plaats in Indonesië
Jambo Papeun (Meukek), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing